Hotel může být:

základní význam
 hotel – komerční ubytovací zařízení
 hotel garni
 hodinový hotel

v hudbě
 Hotel California – album skupiny Eagles
 Morrison Hotel – album skupiny The Doors
 Tokio Hotel – německá hudební skupina
 Hotel (album) – album hudebníka Mobyho

v kinematografii
 Hotel Modrá hvězda – český film z roku 1941
 Hotel Rwanda – koprodukční film z roku 2004
 Hotel (seriál) – slovenský seriál z roku 2018

jiné významy
 písmeno H v hláskovací abecedě NATO
 třída Hotel – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 658

zdrobnělina
 Hotýlek – britský sitcom
 Hotýlek (román) – román spisovatelky Aleny Mornštajnové

Související články 
 seznam hotelů v Brně
 Hotel Moskva – rozcestník